Meiling ist

ein Ortsname:
 Meiling (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Meiling (Seefeld), Ortsteil der Gemeinde Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern

ein Familienname:
 Marc Meiling (* 1962), deutscher Judoka
 Ralph Meiling (* 1963), deutscher Fotograf und Regisseur

Siehe auch:
 Mailing